Ɖorđe Mugoša – ex calciatore jugoslavo
 Marko Mugoša – cestista montenegrino
 Miomir Mugoša – politico montenegrino
 Stefan Mugoša – calciatore montenegrino